Alex Gaudino – disc jockey e produttore discografico italiano
Gianluca Gaudino – calciatore tedesco
Giuseppe M. Gaudino – regista cinematografico e scenografo italiano
James Carter Gaudino – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
Luciano Gaudino – ex calciatore italiano
Lucio Gaudino – regista televisivo e cinematografico italiano
Maurizio Gaudino – allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore tedesco
Silvia Gaudino – rugbista a 15 italiana
Umberto Gaudino – ballerino italiano